Åke Gustafsson (1908-1988), botaniste, généticien et auteur suédois.
 Anders Gustafsson (1979-), kayakiste suédois.
 Anton Gustafsson (1990-), joueur de hockey sur glace suédois.
 August Gustafsson (1875-1938), tireur à la corde suédois.
 Aulo Gustafsson (1908-1982), nageur suédois.
 Bengt-Åke Gustafsson (1958-), joueur de hockey sur glace suédois.
 Bo Gustafsson (1954-), marcheur suédois.
 
 Helge Gustafsson (1900-1981), gymnaste artistique suédois.
 Jan Gustafsson (1979-), joueur d'échecs allemand.
 Janne Gustafsson (1883-1942), tireur sportif suédois.
 Lars Gustafsson (1936-), romancier suédois.
 Magnus Gustafsson (1967-), joueur de tennis suédois.
 Mattias Gustafsson (1982-), joueur de handball suédois.
 Olof K. Gustafsson (1993-), entrepreneur et homme d'affaires suédois.
 Per Anton Gustafsson (1980-2003), chanteur suédois.
 Rigmor Gustafsson (1966-), chanteuse de jazz suédoise.
 Tina Gustafsson (1962-), nageuse suédoise.
 Toini Gustafsson (1938-), fondeuse suédoise.

Voir aussi 
 
 

Patronyme suédois